Peñol kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Peñol (kommun i Colombia), Antioquia, 
 El Peñol (ort), Nariño,